Адинката () — комуна в Румунії, у повіті Яломіца.
 Адинката () — село в Румунії, у повіті Яломіца. Входить до складу комуни Адинката.
 Адинката () — комуна в Румунії, у повіті Сучава.
 Адинката () — село в Румунії, у повіті Сучава. Адміністративний центр комуни Адинката.
 Адинката () — село в Румунії, у повіті Долж. Входить до складу комуни Гоєшть.